Список включает в себя музыкальные альбомы и синглы, занимавшие в 2005 году первое место в хит-парадах Испании, составляемых организацией Productores de Música de España.

Альбомы

Синглы

Ссылки 
 Архив испанских хит-парадов

2005
2005
Испания
Испания